Безант:
 Безант — золотая византийская монета, ходившая в Европе до сер. XIII в.; в XIII—XIV вв. известны также серебряные безанты;
 Безант — в геральдике кружок, окрашенный золотом.
 Безант, Анни (1847—1933) — знаменитая писательница мистическо-эзотерического толка, невестка братьев Безант.
 Безант, Уильям Генри (1828—1917) — английский математик, старший брат Уолтера Безанта.
 Безант, Уолтер (1836—1901) — английский новеллист и историк, младший брат Уильяма Безанта.